Eminescu se poate referi la numele următoarelor persoane:: 

 Gheorghe Eminescu (1895-1988), militar și istoric român
 Mihai Eminescu (1850–1889), poet român
 Roxana Eminescu (n. 1947), cercetătoare a istoriei literaturilor și civilizațiilor de limbă portugheză, critic literar, jurnalistă, profesoară și traducătoare română
 Yolanda Eminescu (1921–1998), juristă română

Eminescu se mai poate referi la:
 Mihai Eminescu, sat în comuna Gorbănești, județul Botoșani
 Mihai Eminescu, cartier din Oradea
 Eminescu, un fost sat (acum inexistent) din comuna Nicolaevca, raionul Florești, Republica Moldova
 Eminescu, crater de pe planeta Mercur
 9495 Eminescu, asteroid
 Eminescu (cântec), cântec de Doina și Ion Aldea-Teodorovici

Vezi și 
Mihai Eminescu (dezambiguizare)

Nume de familie românești